Kuala Lumpur Sevens 2014 – druga edycja wchodzącego w skład mistrzostw Azji turnieju Kuala Lumpur Sevens przeznaczonego dla męskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 6–7 września 2014 roku na Petaling Jaya Stadium w Kuala Lumpur będąc drugim turniejem sezonu 2014.

Informacje ogólne 
Rozegrane na Petaling Jaya Stadium zawody były drugim turniejem sezonu 2014 i wzięło w nich udział dwanaście reprezentacji. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na cztery trzyzespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostała czwórka zmierzyła się w walce o Bowl.

Faworyci przeszli przez pierwszy dzień niepokonani, w finale zaś spotkały się reprezentacje Hongkongu i Japonii, które po łatwych ćwierfinałach napotkały w półfinałach twardy opór ze strony odpowiednio Sri Lanki i Korei. W decydującym pojedynku triumfowali ostatecznie mający dwukrotnie liczebną przewagę reprezentanci Hongkongu i było to dla nich drugie zwycięstwo w sezonie. Najwięcej punktów w turnieju zdobył Koreańczyk, Jeong Yeon-sik, który zwyciężył też w klasyfikacji przyłożeń.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Cup

Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Mistrzostwa Azji w Rugby 7 Mężczyzn 2014
Kuala Lumpur Sevens
2014 w Malezji